A Liga Honiara de Futebol foi um campeonato de futebol sediado na cidade de Honiara, Ilhas Salomão, onde todos os clubes eram de Honiara e jogavam entre si no formato inaugural da liga.

Times 
Lista de todos os times que participaram.
Hana FC
HPF FC
Junior Flamingo FC
K1 United FC
Laugu United FC
Koloale FC
Kossa FC
Makuru FC
Marist FC
Naha F.C.
Rangers FC
Solomon Warriors FC
Sunbeam FC
Zome Mars FC

Campeões

Referências

Clubes de futebol das Ilhas Salomão